Mohammed Youssof egyiptomi nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Angol nyelven Yusuf Mohamed Effendi néven található.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
Az I. Liga játékvezetőjeként 1938-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés
Az Egyiptomi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1924-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1938-ban búcsúzott. Válogatott mérkőzéseinek száma: 6.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Olaszországba a II., az 1934-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Franciaországba a III., az 1938-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként/partbíróként alkalmazta. 1934-ben a FIFA JB partbíróként egy mérkőzésen foglalkoztatta. Selejtező mérkőzéseket a CONCACAF és az UEFA zónákban vezetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 1 (partbíró).

1934-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

1938-as labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1924. évi és az  1928. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Olimpiákon vezetett mérkőzéseinek száma: 3 + 3 (partbíró).

1924. évi nyári olimpiai játékok
A FIFA JB elvárásának értelmében, ha nem vezetett mérkőzést, akkor valamelyik működő társának segített partbíróként. Az első fordulóban és az olimpiai labdarúgó torna döntőjében, a Svájc-Uruguay (0:3) találkozón, Marcel Slawick játékvezetőnek volt partbírója.

1928. évi nyári olimpiai játékok
Partbíróként az egyik nyolcaddöntő mérkőzésen működött.

Források

Egyiptomi labdarúgó-játékvezetők